Enxaneta, casteller que corona els castells.
 Enxaneta (documental), documental sobre el món casteller.
 Enxaneta (satèl·lit), nanosatèl·lit de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya